Le mot comble peut avoir plusieurs significations :
 en architecture, le comble est l'ensemble constitué par la charpente et la couverture ;
 en héraldique, le comble est une pièce qui apparaît dans les blasons ;
 jeu des combles : jeu d'esprit répandu en France vers la fin du  et au , consistant à poser une question demandant l’indication d'un comble ; par exemple :